El término mutualismo puede designar:

 en biología, el mutualismo, una interacción biológica o relación interespecífica temporal en que ambos organismos obtienen algún grado de beneficio;
 en economía social y previsión, el mutualismo, el movimiento social encaminado a la creación y fomento de las sociedades mutuales;
 en la teoría económica, el mutualismo, una teoría sobre un sistema de intercambios iguales entre productores.